Antonio Bento é um compositor de música popular brasileira.

Obras 
 Alegria nossa (c/ Severino Ramos)
 Carangueijada (c/ Anatalício)
 Confusão no baile (c/ Ari Monteiro)
 Mal entendido
 Quem atura bêbado (c/ Jaci Santo)

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais de Areal